

Biologie 
Dans le domaine de la biologie, animale et végétale : 
 un mâle est, chez les espèces sexuées, le sexe produisant les gamètes les plus petits.
 Mâle dominant ;
 Stérilité mâle.
 en botanique, une fleur mâle est une fleur qui ne porte que les organes mâles, c'est-à-dire les étamines.

Divers 
Le terme mâle est également employé pour désigner :
 en mécanique, une pièce mâle est une pièce saillante qui vient s'insérer dans un logement (pièce femelle). Ainsi les arbres, axes, pions, plots, vis ou goujons sont mâles quand les alésages, réceptacles ou taraudages sont femelles.
 en menuiserie, une pièce mâle est une pièce de bois avec une partie saillante qui vient s'insérer dans une autre pièce présentant un creux. Ainsi, le tenon est la pièce mâle d'un assemblage.
 en ébénisterie, la partie mâle est celle qui est incrusté d'ébène, par opposition aux parties dites femelles qui sont en ivoire ;
 en sociologie, la masculinité réfère aux traits propres à l'homme en tant que mâle.

Toponyme 
 Mâle est une commune de l'Orne en Normandie.
 Mâle est aussi le nom français de la commune belge de Maldegem.
 Rivière du Mâle est un affluent de la rivière Trenche, coulant dans la Réserve écologique J.-Clovis-Laflamme, dans le territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, dans la région administrative de Saguenay–Lac-Saint-Jean,au Québec Canada.
Rivière du Mâle Nord est un affluent de la rivière du Mâle, coulant dans la Réserve écologique J.-Clovis-Laflamme, dans le territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, dans la région administrative de Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Patronyme 

 Émile Mâle (1862-1954), historien d'art français ;
 Pierre Mâle (1900-1976), psychiatre français.

Voir aussi 
 Orchis mâle : espèce d'orchidée.
 Hydre mâle : petite constellation.
 Luçay-le-Mâle : commune de l'Indre
 Le Mâle du siècle : film français
 Le Mâle : parfum pour homme